Bastenaken, een stad en gemeente in de Belgische provincie Luxemburg
Bastogne (album), een ep van de Belgische band Red Zebra
Bastogne (nummer), een nummer van de gelijknamige ep van Red Zebra
Bastognekoek, een type koek